Martin Hanke ist der Name folgender Personen:

* Martin Hanke (Historiker) (1633–1709), deutscher Pädagoge und Historiker
 Martin Hanke, deutscher Fotograf und Unternehmer, siehe Hama (Unternehmen) #Geschichte 
 Martin Hanke (Politiker), deutscher Politiker (SED), MdV